Prithvi est la terre et la déesse mère de l'hindouisme. 
 Missile Prithvi

Culture 

Prithvi est un film indien sorti en 1997 ;
 est un film indien sorti en 2010.